Campobasso kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Campobasso Mountain – ett berg i British Columbia

Italien 

 Campobasso (provins), provins, Molise, 
 Campobasso, kommun, Molise, Provincia di Campobasso, 

Robotskapade Italienförgreningar